Энрике де Мельчор (, настоящее имя Энрике Хименес Рамирес, ; род. 15 июля 1950, Марчена, Севилья, Испания — 3 января 2012, Мадрид, Испания) — испанский гитарист, исполнитель фламенко.

Биография 
Родился 15 июля 1950 года в Марчене, в семье гитариста Мельчора де Марчены. Когда мальчику исполнилось 12 лет, его семья переехала в Мадрид. С этого времени Энрике играет в таблао (кафе фламенко), владельцем которого был Маноло Караколь.

Дискография 
 La guitarra flamenca de Enrique de Melchor (1977).
 Sugerencias (1983)
 Bajo la luna (1988)
 La noche y el día (1991)
 Cuchichí (1992)
 Herencia gitana (1996).
 Arco de las rosas (1999)
 Raíz flamenca (2005)